Río Deva ist der Name folgender Flüsse in Spanien:
 Deba (Fluss), Küstenfluss im Baskenland
 Río Deva (Kantabrien), Zufluss des Ría de Tina Mayor
 Río Deva (Celanova), Zufluss des Rio Miño, Provinz Ourense, Galicien
 Río Deva (Paradanta), Zufluss des Rio Miño, Provinz Pontevedra, Galicien